Liste der Kulturdenkmale in Mertendorf steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Mertendorf (bei Naumburg),  	Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Liste der Kulturdenkmale in Mertendorf (Thüringen), Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Liste der Bodendenkmale in Mertendorf (Sachsen-Anhalt), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt